Le terme sténographe peut se référer à :

 une personne pratiquant la sténographie
 un insecte de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Curculionidae dont le nom latin est Ips sexdentatus
Coléoptère (nom vernaculaire)
Curculionidae